Zala ima več pomenov:
 Zala, žensko ime
 Zala, priimek
 reka Zala na Madžarskem skozi istoimensko županijo
 reka Zala pritok Idrijce
 reka Zala pritok Iške (v dolini oz. soteski Zale)
 madžarska županija Zala (županija) ob meji s Slovenijo
 Zala je tudi ime ustekleničene vode
 zala je tudi pridevnik, sopomenka za lepa (etimološko pa pomeni "zla")
Zala je ime več naselij v Sloveniji:
 Zala, občina Cerknica
 Zala, občina Železniki